Tubanan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tubanan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Tubanan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar